Aetius eller Aëtius kan syfta till:

 Aetius (djur) – ett spindelsläkte

Personer
 Aetius Amidenus (400–500-talet), en bysantinsk läkare och medicinsk skriftställare
 Aëtius av Antiochia,(död 367 e.Kr.), syrisk teolog
 Flavius Aëtius (död 454 e.Kr.), västromersk general